Owlād kan syfta på följande platser:

Iran 

 Posht Tangeh, ort, Lorestan, 
 Owlād (ort i Iran), Khuzestan, 

Robotskapade Iranförgreningar